Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl sedmý nasazený Rus Aslan Karacev, kterého hned v úvodním kole vyřadil americký hráč Mackenzie McDonald.

Novak Djoković nastoupil do svého prvního turnaje probíhající sezóny poté, co mu byla zrušena cestovní víza, čímž mu byla znemožněna účast na grandslamovém Australian Open. Djoković na dálku usiloval o udržení pozice světové jedničky s Daniilem Medveděvem, který startoval na souběžně hraném turnaji v Acapulcu. Srb ztratil teoretickou možnost vyřazením ve čtvrtfinále od českého kvalifikanta a 123. hráče světa Jiřího Veselého. Djokoviće porazil již podruhé ze dvou vzájemných zápasů, když navázal na překvapivou výhru z Monte-Carlo Rolex Masters 2016.

Vítězem se stal druhý nasazený Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal českého kvalifikanta Jiřího Veselého po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal druhé turnajové vítězství, když navázal na šest dní starý triumf z Marseille. Vítězství představovalo jeho jubilejní desátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Veselý, který odehrál svě největší kariérní finále, si zajistil návrat do první stovky světového hodnocení i na pozici české mužské jedničky.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2022